Mrazilka může být:

Slečna Mrazilka, český rozhlasový pohádkový seriál z cyklu Hajajovy pohádky, autorka Dana Marešová
berla Dědy Mráze
kouzelná berla dědečka Mrazíčka ze sovětského hraného filmu Mrazík z roku 1964
kouzelná berla Dědy Mráze z amerického animovaného filmu Legendární parta z roku 2012
kategorie disneyovských zimních víl z fiktivní Země Nezemě z animovaného filmu Zvonilka: Tajemství křídel z roku 2012